Qeqertaarsuit bezeichnet:
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Aasiaat), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Ammassalik), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Ilulissat), Inselgruppe im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Ikeq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Kangerlussuaq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Tunu), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, bei Alluitsup Paa), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Qaarsup Kangia), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Nuuk) (auch Qeqertarsuit), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Frederikshåbs Umanak), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Simpson Passage) (Camilla), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Booth Sund), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Iitap Kangerlua) (Knorr Øer), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Qeqertaq), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, bei Qeqertat) (Lion Øer), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Siorapaluup Kangerlua), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Uummannap Kangerlua) (Manson Øer), Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Qaarsuarsuk), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Sammisoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Qasigiannguit), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Ammaqqua), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Atilissuaq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Innerit), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Iperaq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Kiatassuaq) (auch Qeqertarsuaq Avalleq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaarsuit (Inselgruppe, Miaggoorfik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland